Deshler kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Deshler (Nebraska)
Deshler (Ohio)